Sulphur Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sulphur Springs (Arkansas)
Hot Sulphur Springs
Sulphur Springs (Indiana)
White Sulphur Springs (Montana)
Sulphur Springs (Texas)
White Sulphur Springs (West Virginia)